Mordal est un nom propre porté par :

Toponymes 
Dalr signifie « vallée » en vieux norois; dalur en islandais (accusatif dal), dal en norvégien
Mordal, hameau de la ville de Molde dans le comté de Møre og Romsdal en Norvège,
Mordal, valleuse et lieu-dit à Varengeville-sur-Mer, dans le département français de la Seine-Maritime,
Mordal est un élément de toponyme dans Slóði að Mordal, route dans le Höfuðborgarsvæðið en Islande

Patronymes 
 Anders Mordal (*1963), acteur norvégien
Charlotte Mordal (*1988), handballeuse norvégienne, 
 Dave Mordal, acteur américain
Jacques Mordal, nom de plume d'Hervé Cras (1910 - 1980), historien militaire spécialisé dans les guerres maritimes.